

Toponyme

Allemagne
 Hombourg (Sarre) : (en allemand ), ville de Sarre chef-lieu d'arrondissement du Sarre-Palatinat.
 Hombourg (Hesse) : (en allemand ), ancienne capitale du landgraviat de Hesse-Hombourg, actuellement chef-lieu d'arrondissement et ville thermale du Hochtaunuskreis (Hesse).
 Hombourg : (en allemand, ) Comté de Hombourg dans la Confédération Allemande.
 Hombourg : (en allemand ), ancienne Terre d'Empire de Hombourg (actuellement en Hesse).
 Homburg : ancienne commune, section de la commune de Triefenstein, Kreis de Main-Spessart (Bavière). 
 Homburg-Bröl : hameau de la commune de Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, (Rhénanie du Nord-Westphalie).
 Hinter-Homburg : hameau de Stahringen-im-Hegau, commune de Radolfzell-am-Bodensee, Landkreis Constanz (Bade-Wurtemberg).
 Homburg (Baden) : section de Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldhut (Baden-Wurtenburg).
 Am Homburg : quartier de la ville de Sarrebruck, communauté régionale de Sarrebruck, Sarre.

Belgique
 Hombourg : (en allemand Homburg), ancienne commune, section de la commune de Plombières, arrondissement de Verviers, province de Liège, Région wallonne.

France 
 Hombourg (Haut-Rhin) : commune de l'arrondissement de Mulhouse, département du Haut-Rhin (Grand Est).
 Hombourg (Moselle) : ancienne commune du département de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Hombourg-Budange.
 Hombourg-Budange : commune de l'arrondissement de Thionville, département de la Moselle (Grand Est).
 Hombourg-Haut : commune de l'arrondissement de Forbach-Boulay, département de la Moselle (Grand Est).
 Hombourg-Bas : quartier de Hombourg-Haut.

Suisse
 Homburg (Thurgovie) : Commune du canton de Thurgovie (Homburg TG)

Région géographique
 Homburg : chaîne de collines moyennes aussi dénommées "Homburgwald" dans le Landkreis Holzminden (Basse-Saxe, Allemagne).

Châteaux et forteresses

Allemagne
 Homburg (Stadtoldendorf) : ruine de forteresse dans le Homburgwald près de Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden, Basse-Saxe).
 Homburg (Gössenheim) : ruine de fortesse près de Gössenheim (Bavière).
 Homburg (Stahringen) : ruine de forteresse près de Hinter-Homburg à Stahringen-im-Hegau (Bade-Wurtemberg).
 Homburgswarte : refuge celte fortifié près du Hexentanzplatz à Thale dans le Harz (Saxe-Anhalt). 
 Homburg (Schloss Bad-Homburg) : château à Bad-Homburg dans le Hochtaunuskreis (Hesse).
 Homburg (Nümbrecht) : château près de Nümbrecht dans l'Oberbergischen Kreis (Rhénanie du Nord-Westphalie).

Suisse
 Homburg (Läufelfingen) : ruine de forteresse à Läufelfingen, canton de Bâle-Landschaft.

Littérature 
 Le Prince de Hombourg, pièce de théâtre de Heinrich von Kleist (1810).

Mode 
Un homburg est un chapeau masculin.

Patronyme
 Ernst Christoph Homburg (1607-1681), poète allemand.
Rainer Johannes Homburg (*1966), musique allemand
 Wilhelm von Homburg (1940-2004), acteur et boxeur allemand.

Voir aussi
 Hubert d'Andlau de Hombourg, homme politique
Hambourg
Homberg

Homonymie de toponyme